Seiffer ist der Name von

 Friedrich Wilhelm Seiffer (1872–1917), deutscher Psychiater und Neurologe

Siehe auch:
 Seifer
 Seyfer
 Seyffer
 Seiffert